Дитяче містечко «Казка» — дитячий парк розваг розташований у центрі міста Миколаєва. Являє собою територію площею 2,5 га де розміщені прогулянкові зони, атракціони, місця для вистав, ігрові майданчики, дерев'яна та кам'яна фортеці, фонтани, декоративні об'єкти. Містечко відкрито 19 травня 1982 року.

Комплекс складається з наступних елементів:
 дерев'яна фортеця — пам'ятник мистецтва, оскільки створений ручним способом;
 середньовічний кам'яний замок;
 корабель «Буян» — макет першого судна, що було побудоване на Миколаївській верфі в 1790 році;
 декоративні басейни;
 павільйон з амфітеатром для концертів та інших культурних заходів;
 чарівне «Лукомор'я» — карусель з вченим котом і русалкою з казок О. С. Пушкіна;
 сонячні години і «Коник-горбоконик» — добуток скульптора Макушина Ю. А. та його дружини Макушиної І. В.

В 2009 році Дитяче містечко «Казка» було названо одним з «7 див Миколаєва».

Історія 

Спочатку дитяче містечко планували розмістити в мікрорайоні «Ліски», але згодом обрали ділянку в центрі Миколаєва на місці колишнього ринку.

Дитяче містечко «Казка» споруджувалось методом так званого «народного будівництва», коли у будівництві, на доровільних засадах, брали участь працівники підприємств міста на члени комсомолу. Але головну роль у споруджені парку відіграва Чорноморський суднобудівний завод якій забезпечував будівництво будматеріалами, будівельниками та обладнанням.

Головний архітектор проєкту Вадим Павлович Попов.

Примітки

Посилання 

 Офіційний сайт 

Культура Миколаєва
Парки та сквери Миколаєва
Центральний район (Миколаїв)
Засновані в Україні 1982